Никола́й Ло́мов: Ломов, Николай Андреевич (1899—1990) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Ломов, Николай Петрович (1925—1992) — деятель органов госбезопасности, генерал-майор КГБ.